Albion Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albion Creek (Crooked Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Albion Creek (Nome River), Fluss im Bundesstaat Alaska 
 Albion Creek (Rock Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Albion Creek (Clear Creek), Fluss im Bundesstaat Oklahoma
 Albion Creek (North Fork Calawah River), Fluss im Bundesstaat Washington
 West Fork Albion Creek, Fluss im Bundesstaat Washington